Хумушкури —  село в Ганахлебском сельсовете Гульрипшского района Абхазской АССР Грузинской ССР, ныне село Нарзын в Абхазии
 Хумушкури  —  село во Владимировском сельсовете Гульрипшского района Абхазской АССР Грузинской ССР, ныне село Маршаниху в Абхазии